La Coppa delle Nazioni del Golfo 1984, 7ª edizione del torneo, si è svolta in Oman dal 19 marzo al 4 aprile 1982. È stata vinta dall'.

Squadre partecipanti 
  (ospitante)

Partite

Finale 

Calcio nel 1984
1984
Competizioni sportive a Mascate